Alter Wald steht für folgende Waldgebiete:

 Alter Wald (Hohe Schrecke) in Thüringen, siehe Hohe Schrecke 
 Alter Wald in Hessen, siehe Waldecker Wald

Siehe auch:
 Altenwald, Stadtteil von Sulzbach/Saar, Saarland
 Altenwalde, Stadtteil von Cuxhaven, Niedersachsen